Третьяковська сільська рада — сільська рада, Лідський район, Гродненська область, Білорусь
 Третьяковська сільська рада — сільське поселення, Третьяковський район, Алтайський край, Росія